Hagel bezeichnet:

 Ortsteil von Großenkneten
 Hagel, Niederschlagsform
 Janhagel, Hans Hagel, Jan Hagel oder Johann Hagel einen Volkshaufen oder Pöbel
 in der Jägersprache einen groben Schrot

Familienname folgender Personen:

 Alfred Hagel (1885–1945), österreichischer Maler
 Brandon Hagel (* 1998), kanadischer Eishockeyspieler
 Chantal Hagel (* 1998), deutsche Fußballspielerin
 Christoph Hagel (* 1959), deutscher Dirigent und Opernregisseur
 Chuck Hagel (* 1946), US-amerikanischer Politiker (Republikaner)
 Eugen Hagel (1884–1953), deutscher Jurist, Landtagsabgeordneter
 Georg Hagel (* 1968), deutscher Organist und Orgelkünstler
 Hans Hagel (1888–1942), rumänischer Mundartforscher, Volkskundler und Publizist
 Joachim Hagel (* 1961), deutscher Prämonstratenser und Theologe
 Karl Grobe-Hagel (1936–2021), deutscher Journalist
 Manuel Hagel (* 1988), deutscher Politiker (CDU)
 Maurus Hagel (1780–1842), bayerischer Benediktinermönch und katholischer Theologe
 Natalie Hagel (* 1985), deutsche  Handballspielerin
 Richard Hagel (1871–1941), deutscher Geiger und Dirigent
 Stefan Hagel (* 1968), österreichischer Altphilologe und Musikhistoriker